Juan Pérez puede referirse a varias personas:
 Tank Abbott (1965-), cuyo nombre real es David Abbott, es un peso pesado de artes marciales mixtas estadounidense;
 David Abbott (mago) (1863-1934), fue mago y autor del libro Behind the Scenes with the Mediums;
 David Abbott (publicista) (1938-2014), ejecutivo de publicidad británico y fundador de Abbott Mead Vickers BBDO.